Ruben Gallego oder Rubén Gallego ist der Name folgender Personen:

* Rubén Gallego (Rubén David González Gallego; * 1968), russischer Schriftsteller spanischer Herkunft
 Ruben Gallego (Politiker) (* 1979), US-amerikanischer Politiker